Die Dreiband-Europameisterschaft der Damen 2019 war das 10. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 3. bis zum 5. Mai 2019 in Brandenburg an der Havel statt. Die Meisterschaft zählte zur Saison 2018/19.

Geschichte 
Zum neunten Mal wurde Therese Klompenhouwer Europameisterin im Dreiband. Im Finale siegte sie gegen Güzin Müjde Karakasli mit 30:16 in 25 Aufnahmen. Dritte wurden Irena Hambalkova und Andrea Manrique.

Modus 
Es sind 24 Spielerinnen am Start, die in der Vorrunde zunächst in acht Dreiergruppen im Round Robin-Modus gegeneinander antreten. Spieldistanz sind 25 Punkte mit einer Aufnahmebegrenzung von 40 und Nachstoß. Die beiden Gruppenbesten ziehen in die Finalrunde ins Achtelfinale ein. Dort wird im K.-o.-System auf 30 Punkte mit gleicher Aufnahmebegrenzung gespielt. Es wurde mit Nachstoß und Penalty gespielt. Pro Spiel und Spielerin gab es je zwei Timeouts à 30 Sekunden.

Gruppenphase 

Quellen:

Finalrunde 

Quellen:

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2019

Billardturnier in Deutschland

Billardturnier in Brandenburg an der Havel

Karambolageveranstaltung 2019